-{I}- „Б” Разред Београдског лоптачког подсавеза у сезони 1934/35. бројао је 10 клубова.Виши степен такмичења је -{I}-  „А”-е Разред , нижи ранг -{II}- Разред Београдског лоптачког подсавеза.
 У Београдском лоптачком подсавезу било је 60 клуба:
 Први „А” разред 10
 Први „Б” разред 10
 Други разред20
 Трећи разред20

На предлог СК „Борац” из Београда, на годишњој скупштини Београдског лоптачког потсавеза од 7. јула 1935. године решено је да се обустави даље одигравање првенствених утакмица у Београду и Земуну Првог/„Б”, Другог и Трећег разред.Све табеле су на основу познатих резултата у тренутку прекида.

Клубови 									
									
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 49%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|									
									
|- style="background:#FFFFFF;"									
|style="text-align: center" |1. БалканБеоград
									
|style="text-align: center" |2. Руски СКБеоград
									
|style="text-align: center" |3. СпартаБеоград
									
|style="text-align: center" |4. УскокБеоград									

|style="text-align: center"|5. ПалилулацБеоград									

|- style="background:#FFFFFF;"								
|style="text-align: center" |6. БрђанинБеоград
									
|style="text-align: center" |7. Српски мачБеоград

|style="text-align: center"|8. ЧукаричкиБеоград

|style="text-align: center"|9. ПупинБеоград

|style="text-align: center"|10. ДушановацБеоград

|}

Резултати							

{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"|  9. септембра 1934. 
|-
|style="width:20em;"|Палилулац — Брђанин||style="text-align:center; width:2em;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Пупин — Душановац||style="text-align:center;"| 0:1
|-					
|Балкан — Српски Мач||style="text-align:center;"| 0:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Ускок  ||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Чукарички — Спарта||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 16. септембра 1934. 
|-
|Палилулац — Душановац  ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Спарта||style="text-align:center;"| 5:1
|-					
|Чукарички — Брђанин||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 30. септембра 1934. 	
|-
|Душановац — Српски Мач||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Спарта||style="text-align:center;"| 2:3
|-					
|Балкан — Пупин||style="text-align:center;"| 2:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Ускок||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Чукарички — Палилулац||style="text-align:center;"| 1:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 7. октобра 1934. 	
|-
|Ускок — Пупин ||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Српски Мач||style="text-align:center;"| 1:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |4. новембра 1934.	
|-
|Палилулац — Руски СК||style="text-align:center;"| 0:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Пупин||style="text-align:center;"| 4:2
|-					
|Брђанин — Балкан||style="text-align:center;"| 2:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Ускок||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |11. новембра 1934.	
|-
|Руски СК — Душановац||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Ускок  ||style="text-align:center;"| 3:3
|-					
|Палилулац — Спарта||style="text-align:center;"| 3:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |18. новембра 1934.	
|-
|Балкан — Душановац ||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |25. новембра 1934.	
|-
|Ускок — Спарта||style="text-align:center;"| 1:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Руски СК||style="text-align:center;"| 1:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |9. децембра 1934.	
|-
|Српски Мач — Ускок  ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Пупин||style="text-align:center;"| 0:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |16. децембра 1934.	
|-
|Балкан — Палилулац||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Чукарички — Руски СК||style="text-align:center;"| 1:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |23. децембра 1934.	
|-
|Чукарички — Пупин||style="text-align:center;"| 4:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |30. децембра 1935.	
|-
|Брђанин — Спарта||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:1
|-					
|Чукарички — Балкан||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |17. марта 1935.	
|- bgcolor=#00FFFF
|Палилулац — Српски Мач ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Руски СК||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor=#00FFFF					
|Чукарички — Душановац ||style="text-align:center;"| :
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |24. марта 1935.	
|-
|Палилулац — Пупин||style="text-align:center;"| 3:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 31. марта 1935. 	
|-
|Руски СК — Пупин||style="text-align:center;"| 5:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Ускок||style="text-align:center;"| 3:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 7. априла 1935. 	
|-
|Спарта — Српски Мач||style="text-align:center;"| 1:2
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |14. априла 1935.	
|-
|Душановац — Брђанин||style="text-align:center;"| 2:4
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |21. априла 1935.	
|-
|Српски Мач — Пупин||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Душановац — Спарта||style="text-align:center;"| 0:6
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 19. маја 1935. 
|-
|Српски Мач — Брђанин||style="text-align:center;"| 0:3
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 26. маја 1935. 	
|- bgcolor=#00FFFF
|Ускок — Душановац ||style="text-align:center;"| :
|}

| style="width:35px;"| 	
| valign="top"|
{|
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="width:21.2em; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"| П Р О Л Е Ћ Е
|}
			
{| cellpadding="2" cellspacing="1" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |   21. априла 1935. 
|- bgcolor= C0FFC0
|style="width:20em;"|Руски СК — Брђанин||style="text-align:center; width:2em;"| 5:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 12. маја 1935. 
|-
|Душановац — Пупин||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Чукарички||style="text-align:center;"| 0:1
|-					
|Балкан — Брђанин||style="text-align:center;"| 5:1
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 19. маја 1935. 	
|-
|Пупин — Чукарички||style="text-align:center;"| 1:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 24. маја 1935. 	
|-
|Палилулац — Спарта  (одложено!)||style="text-align:center;"| :
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 26. маја 1935. 	
|-
|Спарта — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:1
|-					
|Српски Мач — Балкан||style="text-align:center;"| 2:1
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |6. јуна 1935.	
|-		
|Чукарички — Душановац||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor=#00FFFF
|Балкан — Ускок  (одложено)||style="text-align:center;"| :
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |9. јуна 1935.	
|-
|Спарта — Брђанин||style="text-align:center;"| 0:6
|- bgcolor= C0FFC0
|Ускок — Српски Мач||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor=#00FFFF				
|Балкан — Руски СК||style="text-align:center;"| :
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |16. јуна 1935.	
|- bgcolor=#00FFFF
|Спарта — Душановац ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Палилулац — Српски Мач ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF				
|Пупин — Руски СК||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:4
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |23. јуна 1935.	
|- bgcolor=#00FFFF
|Руски СК — Палилулац ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Ускок — Душановац ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF					
|Српски Мач — Спарта ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Балкан — Пупин ||style="text-align:center;"| :
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |28. јуна 1935.
|-
|Спарта — Ускок||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor=#00FFFF
|Душановац — Палилулац ||style="text-align:center;"| :
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |30. јуна 1935.	
|- bgcolor=#00FFFF
|Српски Мач — Руски СК||style="text-align:center;"| :
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |7. јула 1935.	
|- bgcolor=#00FFFF
|Пупин — Ускок ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Балкан — Палилулац ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Душановац — Руски СК ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Српски Мач — Брђанин ||style="text-align:center;"| :
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |14. јула 1935.	
|- bgcolor=#00FFFF
|Ускок — Брђанин ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Пупин — Спарта ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Чукарички — Палилулац ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Балкан — Душановац ||style="text-align:center;"| :
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |21. јула 1935.	
|- bgcolor=#00FFFF
|Палилулац — Ускок ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Душановац — Брђанин ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF					
|Чукарички — Руски СК ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Балкан — Спарта ||style="text-align:center;"| :
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |28. јула 1935.	
|- bgcolor=#00FFFF
|Пупин — Палилулац ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Руски СК — Ускок ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF					
|Српски Мач — Душановац ||style="text-align:center;"| :
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |4. август 1935.	
|- bgcolor=#00FFFF
|Чукарички — Српски Мач ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Пупин — Брђанин ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |11. август 1935.	
|- bgcolor=#00FFFF
|Палилулац — Брђанин ||style="text-align:center;"| :
|- bgcolor=#00FFFF
|Чукарички — Ускок ||style="text-align:center;"| :
|}				
	
|}

{| align=left cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #F9F9F9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"									
!align="right" style="width:1em;"|#!! style="text-align: left" | Екипе Домаћини!!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|					
									
|- 									
|align="right"|1.|| style="text-align: left" | Балкан, Београд 									
|style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #C0FFC0;"|5:1||style="background: #FFFACD;"|3:3||style="background: #FFFACD;"|1:1
|style="background: #C0FFC0;"|5:1||style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |3:2
									
|-!
|align="right"|2.|| style="text-align: left"| Руски СК, Београд			
|style="background: #00FFFF;"|:||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #FFE4E1;"|2:3||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #00FFFF;"|:
|style="background: #C0FFC0;"|5:1||style="background: #00FFFF;"|:||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #C0FFC0;" |5:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0		
  									
|-									
|align="right"|3.|| style="text-align: left" | Спарта, Београд 									
|style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #FFFACD;"|3:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #00FFFF;" |:
|style="background: #FFE4E1;" |0:6||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #00FFFF;" |:			
									
|-!
|align="right"|4.|| style="text-align: left" | Ускок, Београд
|style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #00FFFF;"|:||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #00FFFF;" |:
|style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #00FFFF;" |:
  									
|-									
|align="right"|5.|| style="text-align: left" | Палилулац, Београд 									
|style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0
 									
|-!
|align="right"|6.|| style="text-align: left" | Брђанин, Београд 									
|style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #00FFFF;" |:
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #00FFFF;"|:||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #00FFFF;" |:
									
|-!
|align="right"|7.|| style="text-align: left" | Српски мач, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #00FFFF;" |:
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #00FFFF;" |:	
									
|-!
|align="right"|8.|| style="text-align: left" | Чукарички, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1

|-!
|align="right"|9.|| style="text-align: left" | Пупин, Београд 									
|style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #00FFFF;" |:
|style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:1

|-! 									
|align="right"|10.|| style="text-align: left" | Душановац, Београд 									
|style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:6||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #00FFFF;" |:
|style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #00FFFF;" |:||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX								
|}									
	
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 									
|| ||  || 
|-
|colspan="3"|  									
|}

Табела 									
									
{| align=left colspan=2 style="width:36em; margin: 1em 1em 1em 0; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|- 
| colspan="10" bgcolor=#dcdbd6 {{Center|								
|- bgcolor= #dcdbd6  align=center									
|align=right bgcolor= #dcdbd6 style="width:1em;"|									
| align=left style="width:11em;"| Клуб									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|align=center style="width:2em;"|
|style="width:2em;"|									
|- align=center
|align=right|1.|| align=left | Чукарички, Београд||13||9||2||2||31||17||1,824||20
|- align=center
|align=right|2.|| align=left | Руски СК, Београд||11||6||3||2||27||17||1,588||15
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9
|align=right|3.|| align=left | Српски мач, Београд||10||7||0||3||19||12||1,583||14
|- align=center
|align=right|4.|| align=left | Брђанин, Београд||13||4||3||6||25||18||1,389||11
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|5.|| align=left | Палилулац, Београд||8||4||3||1||16||6||2,667||11
|- align=center
|align=right|6.|| align=left | Балкан, Београд||12||4||3||5||28||26||1,077||11
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|7.|| align=left | Спарта, Београд||13||4||2||7||22||31||0,710||10
|-  align=center
|align=right|8.|| align=left | Душановац, Београд||9||3||0||6||10||23||0,435||6
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|9.|| align=left | Пупин, Београд||11||3||0||8||19||26||0,731||6
|-  align=center
|align=right|10.|| align=left | Ускок, Београд||10||1||2||7||8||23||0,348||4
|-  align=center bgcolor=#f9f9f9
| colspan="10"|									
|}									

Табела је  на основу познатих резултата у тренутку прекида такмичења.

Напомене

Референце

Спољашње везе 									
 ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА 1873-1941									
 exyufudbal									
 Списак фудбалских клубова у Србији									
									
Фудбал у 1934.									
Фудбал у 1935.
Фудбал у Београду